Aleksandra Fёdorovna (nata Carlotta di Prussia) – moglie dello zar Nicola I di Russia
 Aleksandra Fëdorovna Romanova (nata Alice Vittoria Elena Luisa Beatrice d'Assia e del Reno) – moglie dello zar Nicola II di Russia